Ранчо ел Фресно има више значења:

 Ранчо ел Фресно (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Фресно, Ла Пресита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Фресно (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику